Jurassic kan syfta på:

Jurassic Park – en amerikansk film från 1993 av Steven Spielberg
Jurassic Coast – ett världsarv på den engelska sydkusten i närheten av Dorset
Jurassic 5 – en amerikansk alternativ hip hopgrupp bildad i Los Angeles 1993
Jurassic Way – en vandringsled i norra delen av Northamptonshire i England

Se även
Jura (period) – en geologisk tidsperiod

en:Jurassic